Elisabeth von England steht für:
 Elisabeth I. (1533–1603), Königin von England und Irland 

Elisabeth von England kann sich beziehen auf:
 Isabella von England (Isabella Plantagenet; 1214–1241), Kaiserin der Deutschen, Ehefrau von Friedrich II.
 Elisabeth (England) (1282–1316), englische Königstochter, Gräfin von Holland, Countess of Hereford  
 Elizabeth of York (Königin) (1466–1503), Königin von England, Ehefrau von König Heinrich VII.
 Elisabeth Stuart (1596–1662), Königin von Böhmen, Kurfürstin von der Pfalz, Ehefrau von König Friedrich V.

Siehe auch:
 Elisabeth II. (1926–2022), Königin des Vereinigten Königreichs
 Elizabeth Bowes-Lyon (Queen Mum; 1900–2002), Königin des Vereinigten Königreichs, Ehefrau von König Georg VI.